Flora je lahko:

 Flora, boginja v rimski mitologiji
 Flora, žensko osebno ime
 flora, skupnost rastlin, ki uspeva na določenem območju v določenem času
 Flora, občina na Norveškem